Het chemisch element americium (Am), met een atoommassa van 237,0482 u, bezit geen stabiele isotopen en wordt dus geclassificeerd als radioactief element. De 18 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halfwaardetijd (de meeste minder dan een minuut).

In de natuur komt geen americium voor: alle isotopen zijn synthetisch bereid in een laboratorium. De eerste synthetische isotoop was 241Am, in 1944.

De kortstlevende isotoop van americium is 225Am, met een halfwaardetijd van ongeveer 3 milliseconden. De langstlevende is 243Am, met een halfwaardetijd van 7370 jaar.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element